Swesda (russisch  für Stern) bezeichnet:

 Swesda, ISS-Modul
 Swesda (Literaturzeitschrift), eine seit 1924 in St. Petersburg erscheinende russische Literaturzeitschrift
 Kosmos 2525, russischer Militärsatellit

ru:Звезда (значения)